Dínamo () — nome das estações de metro em diferentes cidades da Rússia:
 «Dínamo» — Metro de Moscovo, em Moscovo.
 «Dínamo» — Metro de Ecaterimburgo, em Ecaterimburgo.

Ver também 
 Dínamo (desambiguação)

Desambiguação